Die Hazel-Wright-Orgel war die Orgel der Crystal Cathedral, einer evangelikalen Megachurch in Garden Grove (Kalifornien). Beim Verkauf des Gebäudes an die römisch-katholische Kirche blieb sie an ihrem ursprünglichen Standort und ist seit 2019 die Orgel der Christ Cathedral, des Bischofssitzes des Bistums Orange. Sie ist nach Hazel Wright aus Chicago benannt, die zwei Millionen Dollar für ihre Errichtung spendete.

Baugeschichte 
Die Orgel in ihrer derzeitigen Form entstand 1982 nach einem Entwurf des Organisten Virgil Fox aus der Kombination zweier Instrumente: Einer 1962 von Æolian-Skinner gebauten Orgel mit 100 Registern aus dem New Yorker Lincoln Center und der 1977 gebauten Ruffatti-Orgel (94 Register), die in der Gemeinde bereits in Verwendung war. Das Gesamtprojekt wurde durch eine Millionenspende eines Ehepaars aus Chicago finanziert und von der italienischen Orgelbaufirma Fratelli Ruffatti realisiert.

Nach Ergänzung um weitere 29 Register zur Einweihung 1982 und weiteren späteren Ergänzungen umfasst die Orgel nun 199 Register, zahlreiche digitale Register und knapp 16.000 Pfeifen. Sie kann von zwei Spieltischen aus gesteuert werden.

Aus Anlass der Umwidmung der Kirche zur Kathedrale des Bistums Orange wurde die Orgel 2014 komplett ausgebaut und in den Werkstätten der Fratelli Ruffatti in Padua saniert. In der Folge wurde das Gehäuse weiß gestrichen und über dem Pfeifenwerk schwebende großflächige Bedeckungen angebracht. Das Instrument wurde nicht erweitert, erhielt jedoch einen neuen fünfmanualigen Spieltisch. Am 10. Juni 2022 erfolgte die Wiedereinweihung.

Disposition 
Die Orgelanlage ist auf vier Standorte des etwa rautenförmigen Raums verteilt. In der Chor-Spitze im Norden des Kirchenraumes, hinter dem Altar, befindet sich die sog. Chancel Organ oder Main Organ (Hauptorgel) mit Generalspieltisch. In der Süd-Spitze befindet sich die sog. Gallery Organ (Emporenorgel) mit einem weiteren Generalspieltisch. In der West- und in der Ostspitze befinden sich keine eigenständigen Instrumente, sondern Teilwerke: Im Westen die sog. Epistle Organ, im Osten die sog. Gospel & Echo Organ, die einen Winddruck von 406 mm WS aufweist.
Die Disposition lautet:

Anmerkungen:
Folgende Abkürzungen wurden verwendet:
aus → Extension
= → Transmission
dig. → elektronisch erzeugtes Register
Koll → Kollektivzug von mehreren Registern

Chancel Organ

Gospel Organ und Epistle Organ

Gallery Organ

Technische Daten 

 199 Register
 273 Pfeifenreihen, 15.948 Pfeifen.

 Zwei freistehende Spieltische mit fünf Manualen und Radialpedal.
 Traktur:
 Tontraktur: Elektrisch.
 Registertraktur: Elektrisch.

Organisten 
 1982–1996: Frederick Swann (* 1931)

Literatur

Aufnahmen/Tonträger 
 Four Organ Masterworks. Gothic G-49049, CD (Frederick Swann spielt Werke von Mendelssohn, Bach, Franck, M. Searle Wright).
 Hymns on the Crystal Cathedral Organ. Gothic G-58519, CD.

Weblinks 

 Hazel Wright Organ
 Orgelbeschreibung auf der Website der Christ Cathedral

Einzelnachweise 

Garden Grove, Orgel der Crystal Cathedral
Garden Grove (Kalifornien)
Musik 1982